Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Kalinowski – polski aktor
 Eugeniusz Kalinowski – polski inżynier